Главица је насеље у Србији у општини Параћин у Поморавском округу. Према попису из 2011. било је 1075 становника.

Овде се налази Запис Ђукића дуд (Главица).

Демографија 
У насељу Главица живи 922 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 42,0 година (41,4 код мушкараца и 42,6 код жена). У насељу има 330 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,44.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Параћину
Насељена места у Поморавском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији